Die NFL-Saison 1989 war die 70. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 10. September 1989 und endete am 25. Dezember 1989.
Die Saison endete mit dem Pro Bowl am 4. Februar 1990 im Aloha Stadium in Honolulu, Hawaii.

Am 26. Oktober 1989 wurde Paul Tagliabue zum NFL-Commissioner bestimmt.

NFL Draft 
Der NFL Draft von 1989 fand vom 23. bis 24. April im New York Marriott Marquis in New York City statt. Mit dem Erstrunden-Pick wählten die Dallas Cowboys den Quarterback Troy Aikman von der University of California, Los Angeles.

Regular Season 

Legende:

Tie-Breaker 1989
 Indianapolis beendete die Saison vor Miami in der AFC East aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (7–5 gegenüber 6–8 von Miami).
 Houston beendete die Saison vor Pittsburgh in der AFC Central aufgrund ihrer zwei direkten Siege.
 Philadelphia sicherte sich den ersten NFC Wild Card Platz vor den Los Angeles Rams aufgrund ihrer besseren Bilanz gegen gemeinsame Gegner (7–3 statt 5–3 von Los Angeles).
 Minnesota beendete die Saison vor Green Bay in der NFC Central aufgrund ihrer besseren Division-Bilanz (6–2 gegenüber 5–3 von Green Bay).

Play-offs 
Die Play-offs begannen am 31. Dezember 1989 und liefen bis zum 14. Januar 1990.
Die San Francisco 49ers gewannen ihren vierten Super Bowl.

(*) Hinweis: Zwei Teams aus der gleichen Division durften in den Divisional Play-offs nicht gegeneinander spielen. Sonst hätten die San Francisco 49ers gegen die Los Angeles Rams gespielt. Da beide allerdings aus der NFC West stammen, war dies nicht möglich.

Super Bowl XXIV 

Der Super Bowl XXIV fand am 28. Januar 1990 im Louisiana Superdome in New Orleans statt. Im Finale trafen die San Francisco 49ers auf die Denver Broncos.

Auszeichnungen

Weblinks 
 NFL Geschichte 1981–1990 (englisch)

1989
American-Football-Saison 1989